По состоянию на январь 2019 года Республика Армения установила дипломатические отношения со 178 ныне существующим государством — членом ООН, а также с наблюдателями при ООН:
 Святой Престол — субъект в статусе persona sui generis, владеющий собственной вспомогательной суверенной территорией 
 
 

В Армении аккредитованы 110 послов (резиденты и по совместительству), представители 26 международных организаций, 1 генеральный и 34 почетных консула.

По состоянию на декабрь 2017 года, у Армении 43 аккредитованных посла-резидента, которые по совместительству аккредитованы в 73 странах.

Постоянные представители Армении назначены в 22 международных организациях. За рубежом действуют 9 генконсульств РА, консульская точка и 39 почетных консулов.

Из государств — членов ООН Армения не устанавливала дипломатических отношений со следующими государствами:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из государств — членов ООН Армения приостановила дипломатические отношения со следующими государствами:
  (приостановлены 31 августа 2012)

Примечания 
Комментарии

Источники

См. также 
 Внешняя политика Армении;
 Список дипломатических миссий Армении;
 Список дипломатических миссий в Армении;
 Армяно-пакистанские отношения.

Ссылки 
 МИД Армении. Дипломатические представительства Армении за рубежом
 МИД Армения. Дипломатические представительства в Армении

Внешняя политика Армении
Дипломатия